Gilmore ou Gillmore sont deux homophones qui peuvent désigner :

Patronyme 

 Alan C. Gilmore, astronome néo-zélandais ;
 Alexie Gilmore (1976- ), actrice américaine ;
 Art Gilmore (1912-2010), acteur américain ;
 Artis Gilmore (1949- ), joueur américain de basket-ball ;
 Charles Whitney Gilmore (1874-1945), paléontologue américain ;
 Danny Gilmore (1973- ), acteur québécois ;
 Douglas Gilmore (1903-1950), acteur américain ;
 Gail Gilmore (1937-2014), actrice canadienne ;
 Geoffrey Gilmore (?-), président du Festival du film de TriBeCa de New York ;
 Graeme Gilmore (1945-), coureur cycliste australien ;
 Jimmie Dale Gilmore (1945-), chanteur de country américain ;
 
  (1931-1995), saxophoniste de jazz américain,
  (1935-2016), auteur et journaliste américain,
 John Gilmore (1955-), informaticien, entrepreneur et activiste américain,
 John Gilmore (1979-), joueur américain de football américain ;
 Matthew Gilmore (1972- ), coureur cycliste belge ;
 Melvin Randolph Gilmore (1868-1940), ethnobotaniste américain ;
 Rebecca Gilmore (1979-), plongeuse australienne ;
 Robert Gillmore, alias Rob Gee, DJ américain ;
 Rochelle Gilmore (1981- ), coureuse cycliste australienne ;
 Stephanie Gilmore (1988- ), surfeuse australien ;
 Stephon Gilmore (1990- ), joueur américain de football américain ;
 Ruth Wilson Gilmore (1950-), géographe américaine ;
 Virginia Gilmore (1919-1986), actrice américaine ;
 William Gilmore (1895-1969), rameur d'aviron américain ;
 Zack Gilmore (1999- ), coureur cycliste australien.

Toponymes 

 Gilmore City, localité du comté de Pocahontas dans l'Iowa aux États-Unis ;
 Gilmore, ville de l'Arkansas aux États-Unis.

Titres 

 Gilmore Girls, série télévisée américaine (2000-2007) ;
 Gilmore Girls : Une nouvelle année, suite de la série ci-dessus, sortie en 2016 ;
 Happy Gilmore, film américain de Dennis Dugan sorti en 1996.

Autre 
 (2537) Gilmore, astéroïde baptisé en l'honneur d'Alan C. Gilmore.
 Gasmac Gilmore, groupe de rock viennois formé en 2002.

Voir aussi 
 
 

Patronyme écossais